Marcelline Picard-Kanapé (1941), een Canadees onderwijzer
 Natasha Kanapé Fontaine (1991), een Canadees dichteres en actrice
 Obed Kanapé (1993), een Surinaams politicus van de ABOP
 Remi Kanapé, een Surinaams politicus van de BEP
 Armand Kanapé, een Surinaams politicus van de PBP